Vassy – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Yonne
 Vassy – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Calvados
 Vassy – australijska piosenkarka